L'édition 2019 du tournoi de tennis de Winston-Salem se déroule du 18 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Hubert Hurkacz remporte l'épreuve en simple, Łukasz Kubot et Marcelo Melo celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Bradley Klahn, de l'Argentin Federico Delbonis, du Bolivien Hugo Dellien, du Croate Borna Ćorić, du Français Adrian Mannarino, du Japonais Yoshihito Nishioka, du Kazakh Mikhail Kukushkin, du Slovaque Jozef Kovalík et de l'Uruguayen Pablo Cuevas.

Pendant le tournoi 
Tomáš Berdych, retombé à la  place mondiale en raison d'une blessure au dos qui le handicape depuis plusieurs années, remporte son  match depuis  en battant Andreas Seppi. Le Tchèque avait fait l'impasse sur la tournée sur terre battue avant de revenir à Wimbledon et de finalement s'arrêter à nouveau pendant 2 mois, zappant notamment les Masters 1000 de Montréal et Cincinnati.

Le Sud-Coréen Lee Duck-hee devient le premier joueur de tennis sourd à intégrer le tableau principal d'un tournoi du circuit ATP puis à y remporter un match.

Lauréats 
Hubert Hurkacz remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Benoît Paire. Il devient le premier Polonais à être sacré sur le circuit ATP depuis Wojtek Fibak en 1982.

En double, Łukasz Kubot et Marcelo Melo décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face aux invités du tournoi Nicholas Monroe et Tennys Sandgren. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Winston-Salem
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
Winston-Salem
Tennis aux États-Unis en 2019
Tennis en août 2019
Sport aux États-Unis en août 2019
2019 en Caroline du Nord